Huub Janssen (drummer) (1937-2008), een Nederlands drummer
Huub Janssen (ruiter) (1949), een Nederlands ruiter
Huub Janssen (voetballer) (1930), een Nederlands voetballer
Huub Janssen (auteur) (1910-1984), de eerste levenspartner van cabaretier Wim Sonneveld